L'ipnotista (Hypnotisören) – romanzo del 2009 scritto da Lars Kepler
L'ipnotista (Hypnotisören) – film del 2012 diretto da Lasse Hallström